Вільям «Віллі» Рід () — англомовні ім'я та прізвище.

Відомі носії

 Віллі Рід (1884—1966) — шотландський футболіст
 Віллі Рід (1893—1955) — американський баскетболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок